Пасе () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Иль и Вилен, округ Ренн, кантон Ренн-5. Расположена в 5 км к северо-западу от Ренна. Через территорию коммуны протекает речка Флюм, приток Вилена.

Население (2018) — 11 825 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Мелания XV—XVI веков
 Каменный мост Пон-де-Пасе XIII—XIV веков через Флюм 
 Шато де ла Глестьер XVI века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 1,9 %
 промышленность — 7,5 %
 строительство — 6,6 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 62,9 %
 государственные и муниципальные службы — 21,2 %

Уровень безработицы (2018) — 8,4 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Иль и Вилен — 10,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 26 540 (Франция в целом — 21 730, департамент Иль и Вилен — 22 230).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Пасе с 2020 года занимает Эрве Депуэс (Hervé Depouez). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил в 1-м туре, получив 59,24 % голосов.

Города-побратимы 
  Байерсдорф, Германия
  Штейнсель, Люксембург
  Кона, Мали
  Слимник, Румыния

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года